Саманта Стоусър защитаваше титлата си, но загуби от Виктория Азаренка на четвъртфиналите. Ким Клайстерс, трикратна шампионка на Ю Ес Оупън, която бе в серия от 22 поредни победи на кортовете на Откритото първенство на САЩ, изигра последния си професионален мач на сингъл, след като загуби от Лора Робсън във втори кръг, и окончателно сложи край на тенис кариерата си. Серина Уилямс спечели своята четвърта Ю Ес Оупън титла на сингъл, след като във финалния двубой победи Азаренка с 6 – 2, 2 – 6, 7 – 5. С тази победа, Уилямс стана едва третата тенисистка в историята, печелила Уимбълдън, Олимпийските Игри, и Откритото първенство на САЩ в рамките на една година след Щефи Граф и Винъс Уилямс.

Поставени тенисистки

Основна схема

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Трета част

Четвърта част

Долна половина

Пета част

Шеста част

Седма част

Осма част

Външни препратки 
 Основна схема
 Квалификации

Открито първенство на САЩ